Рядовичи:
 
 Рядовичи — в Древней Руси лица, служившие землевладельцам по ряду (договору), как правило попавшие в зависимость от него за денежный долг, помощь семенами или орудиями труда и вынужденные отрабатывать его у господина, используя часть своего времени.

Населённые пункты 
 Рядовичи — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Рядовичи — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.